Die Ladbrokes Players Championship Finals 2020 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 27. bis zum 29. November 2020 zum dreizehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Ursprünglich sollte das Turnier, wie in den Jahren zuvor im Butlin’s Minehead Resort in Minehead stattfinden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier jedoch in der Ricoh Arena in Coventry ohne Zuschauer ausgetragen. Titelverteidiger ist der Niederländer Michael van Gerwen. Dieser konnte den Titel am Ende auch zum insgesamt sechsten Mal erringen.

Zwischen dem Halbfinale und dem Finale wurde traditionell das Finale der PDC World Youth Championship 2020 ausgetragen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei steigt die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs. Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil. Sie konnten sich über die im Jahr 2020 verteilten 23 Players Championship Events für dieses Turnier qualifizieren.

Top 64 der Players Championship Order of Merit
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Nathan Aspinall
  Krzysztof Ratajski
  James Wade
  Ian White
  Michael Smith
  José de Sousa
  Joe Cullen
  Brendan Dolan
  Danny Noppert
  Damon Heta
  Glen Durrant
  Jermaine Wattimena
  Ryan Searle
  Daryl Gurney
  Devon Petersen
  Mensur Suljović
<li value=20>  Stephen Bunting
  Dave Chisnall
  Ryan Joyce
  Rob Cross
  Vincent van der Voort
  Gary Anderson
  Gabriel Clemens
  Dirk van Duijvenbode
  Madars Razma
  Ross Smith
  Jonny Clayton
  Ricky Evans
  Adrian Lewis
<li value=33>  Jeff Smith

<li value=33>  Simon Whitlock
  Jamie Hughes
  Mickey Mansell
  Kim Huybrechts
  Chris Dobey
  William O’Connor
  Martijn Kleermaker
  Keegan Brown
  Derk Telnekes
  Jason Lowe
  Andy Boulton
  Mervyn King
  Ryan Murray
  Jeffrey de Zwaan
  Luke Humphries
  Callan Rydz
  Dimitri Van den Bergh
  Steve Lennon
  Wayne Jones
  Maik Kuivenhoven
  Steve Beaton
  Luke Woodhouse
  Adam Hunt
  Mike De Decker
  Boris Krčmar
  William Borland
  Niels Zonneveld
  Karel Sedláček
  Scott Waites
  Darius Labanauskas
  John Henderson
  Ryan Meikle
  Darren Webster

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war das Turnier beim Streamingdienst DAZN sowie auf Sport 1 zu sehen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020
Dartwettbewerb in Coventry